Пугачёвский — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Пугачёвский, Александр Александрович (1917—1976) — советский легкоатлет, тренер.
 Пугачевский, Аркадий Моисеевич (1937) — украинский художник-гравер, экслибрисист, скульптор и поэт.
 Пугачёвский, Лазарь Исаакович (1897—1957) — российский революционер, большевик, советский политический и государственный деятель.

Топоним 
 Пугачёвский — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Пугачёвский — посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Пугачёвский — посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области.

См. также 
 Пугачёвская